Kerk van de Heilige Michaël (Aken)
 Kerk van de Heilige Michael (Maršíkov)